Ernesto Carmona puede hacer referencia a:

Ernesto Carmona Guzmán, químico e investigador español.
Ernesto Carmona Ulloa, escritor y periodista chileno.